Ихтиман:
 Ихтима́н (община) — община в западной части Болгарии, входит в состав Софийской области.
 Ихтима́н (город) — город в Болгарии, административный центр одноимённой общины.
  — болгарский юго-западный диалект.
  — болгарский партизанский отряд действовавший на территории Болгарии в районе Ихтмана и Панагюриште во время Второй мировой войны.